El término Cono Sur puede hacer referencia a:

 Cono Sur, el área más austral del continente americano, conformada por Argentina, Chile y Uruguay, aunque también suele incluirse a Paraguay, las Islas Malvinas y la Región Sur de Brasil (en la que se incluyen a los Estados de Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina, y en algunos casos al Estado de São Paulo).
  Cono Sur (Lima), nombre extraoficial que recibe la subregión meridional de Lima Metropolitana, conformada por los distritos ubicados en la parte sur de la capital.